«Авирон Байонне» ( — «гребной клуб Байонны») — французский регбийный клуб, выступающий в высшем дивизионе национального чемпионата — Топ 14. Команда, основанная в 1904 году, является трёхкратным чемпионом Франции (1913, 1934, 1943). Коллектив проводит домашние матчи на стадионе «Стад Жан-Доже» в Байонне, арена способна вместить 16 934 зрителей. «Авирон» представляет департамент Атлантические Пиренеи и имеет тесные связи с баскским сообществом Франции.

История 
Клуб был создан в 1904 году, и уже в 1913 «Авирон» стал финалистом чемпионата Франции. Соперником новичка стал клуб S.C.U.F., который проиграл коллективу из Байонны со счётом 8:31 на стадионе «Ив-дю-Мануа». В период Первой мировой войны розыгрыши чемпионата были приостановлены. Команды продолжили состязаться в турнире Куп де Л’Эсперанс, проводившемся в течение четырёх сезонов. Участником последнего финала стал «Авирон», уступивший оппонентам из «Тарба» с минимальной разницей (3:4).

После войны чемпионат стал проводиться снова. Новую попытку получить титул «гребцы» предприняли в 1922 году. Команда встретилась в финале с «Тулузой», уже проигравшей прошлогодний финал и жаждавшей компенсировать неудачу. В результате. Игра на стадионе «Руте дю Медок» в Ле-Буске завершилась в пользу регбистов из Тулузы (6:0). Соперники встретились и в главном матче следующего сезона. «Тулуза» опять одержала «сухую» победу — 3:0.

В середине 1930-х годов «Авирон» считался одной из сильнейших команд страны. В 1934 году команда выиграла второй «щит Бреннуса», обыграв «Биарриц Олимпик» (13:8) в Тулузе. Возобновление статуса чемпиона Франции потребовало у игроков клуба более двадцати лет. В 1936 году команде покорился приз турнира Шалёнж Ив дю Мануа, в финале которого «Авирон» одолел «Перпиньян». Кроме того, регбисты «Байонне» дважды играли в финале французского чемпионата в 1940-х. Если в 1943 году клуб выиграл у «Ажена» на «Парк де Пренс», то через год коллектив не смог отстоять титул и проиграл «Перпиньяну».

После этого команда в течение долгого времени оставалась в стороне от ключевых сражений французского регби. Лишь в 1980 году клуб смог во второй раз выиграть Шалёнж (победа над «Безье», 16:10), а через два года регбисты вышли в финал чемпионата, но проиграли «Ажену» (9:18). Последним на данный момент достижением «Авирона» является победа в турнире Куп Андре Мога в сезоне 1995 года.

Финальные матчи

Текущий состав 
Заявка на сезон Топ-14 2020/2021. Жирным выделены игроки, заигранные за национальные сборные.

Известные игроки 

  
  
  
  
  
 / 
  
  
  
  
  
  Себастьен Руэ
  
  Питер-Ян ван Лилл
  
  
  Сионе Лауаки
  
  Каде Поки
  Джо Рокококо
  
  Нимайя Тиалата
  Адам Уитлок
  
  
  
  
  Вячеслав Грачёв
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Андре Альварес
  
  
  
  Мартин Бастос Мояно
  Антуан Баттю
  Кристиан Беласкен
  Андре Беотеги
  Анри Беотеги
  Южен Биллак
  Робер Болон
  Адриен Борденав
  
  Жан-Мишель Гонсалес
  Жан Доже
  Пьер Допиталь
  Бастиан Дуальде
  
  Бернар Дюпра
  Жюльен Жане
  
  Жан Ирасабаль
  Поль Лабади
  
  Рафаэль Лагард
  
  Даниэль Ларрешеа
  Феликс Лассерр
  
  
  
  Кристиан Маньяну
  
  Реми Мартан
  
  Люк Мере
  Лоран Пардо
  Патрик Перрье
  Ролан Петриссан
  Жак Ролле
  Эммануэль Сабуссе
  Морис Селе
 / Скотт Спеддинг
  Райан Тонджиа
  
  Жан-Мари Усандисага
  Фернан Форг
  Бастиан Фустер
  Ришар Шор
  
  
  Адам Юльяк
  Луи Юнка
  
  Пабло Хуэте

Тренерский штаб 
 Главный тренер: Винсент Эчето
 Тренеры: Кристоф Дело, Дени Авриль
 Физическая подготовка: Алексис Дежардан, Жан-Люк Альбер
 Врач: Жак Маник
 Физиотерапевты: Людовик Гейе, Жером Нотбум, Жан-Мари Арно
 Видеоаналитики: Николя Буффа, Жеральд Романзан
 Стюард: Матьё Ними

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 

Регбийные клубы Франции
Байонна